Медошевац може бити:

 Медошевац (Лазаревац), насељено место у градској општини Лазаревац, Србија
 Медошевац (Ниш), насељено место у градској општини Црвени Крст, град Ниш, Србија